Červar-Porat je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 593 stanovnika te 206 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 527 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji